Marcin Szwajnos (ur. 21 grudnia 1997 w Nowym Targu) – polski biathlonista. Brązowy medalista Mistrzostw Europy Juniorów w Biathlonie 2018 w sztafecie mieszanej.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Bibliografia 
 

Polscy biathloniści
Ludzie urodzeni w Nowym Targu
Urodzeni w 1997